Ана Поповић може бити:

 Ана Поповић (музичарка)
 Ана Поповић (редитељка)
 Ана Поповић (певачица)